Максима, краљица од Холандије, рођена као Максима Зорегијета Черути (), 17. мај 1971, је супруга краља Вилема-Александра, владајућег монарха Холандије.

Биографија

Породица

Родитељи

Супружник

Деца

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1971.
Холандска краљевска породица